2017 Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 24 czerwca 2017 na stadionie CASA Arena w Horsens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Kennetha Bjerre. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Andreas Lyager i Frederik Jakobsen.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#25)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 23 czerwca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2017
2017 w Danii
Horsens